Івета Бенешова і Бетані Маттек-Сендс були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили того року не брати участі.

Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Хісела Дулко і Флавія Пеннетта з рахунком 7–5, 3–6, 10–7.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{Nowrap| Н Льягостера Вівес МХ Мартінес Санчес}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ю Ларссон А Сміт
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= П Цетковська М Жоанссон| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3= 
| RD1-team04= М Ані ІР Олару
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Л Домінгес Ліно А Парра Сантонха| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф Пієдаде А Сатмарі
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Мароші М Таваріс
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=[4]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= С Есперон Т Гендлер| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=[10]| RD1-seed09= 
| RD1-team09= О Савчук Şenoğlu
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=[11]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Мюллер А Єкімова| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=[13]| RD1-seed11=ALT
| RD1-team11= МЕ Салерні К Закопалова
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П Цетковська М Жоанссон
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Л Домінгес Ліно А Парра Сантонха| RD2-score03-1=7| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= С Есперон Т Гендлер
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М Мюллер А Єкімова
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06=
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-team02= Л Домінгес Ліно А Парра Сантонха
| RD3-seed02=4
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=[18]
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Х Дулко Ф Пенетта
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=[20]
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Посилання 
Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, парний розряд
2009